

Cinema 
 Duniya – film del 1968 diretto da T. Prakash Rao
 Duniya – film del 1984 diretto da Ramesh Talwar
 Duniya – film del 2007 diretto da Duniya Soori

Musica 
 Duniya (The Intrinsic Passion of Mysterious Joy) – album dei Loop Guru del 1994

Pagine correlate 
Dunia
Dunya
Dünya